Вильякехида () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 53,28 км². Население — 984 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Леона